Alfred Finsterer (1908-1996), peintre, graphiste et typographe allemand.
  (1877–1955), chirurgien autrichien
  (né en 1968), acteur australien
  (née en 1962), compositrice et professeure de musique australienne
  (né en 1951), entraîneur et joueur de rugby à XV allemand

finster signifie "sombre" en allemand, donc on retrouve cet adjectif dans plusieurs titres.
Par exemple Des Winters finsterer Gesell est un album du groupe Angizia (2013) ; le Tour Finsterer (tour des sombres) est une voie située dans le Hochkogel en Autriche ; Das finstere Tal est le titre allemand du film The Dark Valley.